Jean Verdier : (1735-1820) médecin et avocat
 Jean Verdier : (1864-1940) archevêque de Paris et cardinal
 Jean Verdier : (1915-1974) préfet de Paris, président du conseil d’administration de l’Assistance Publique

Voir aussi 
 Hôpital Jean-Verdier